Mark Iehielvich Freidkin (en ruso: Марк Иехиельевич Фрейдкин; 14 de abril de 1953 - 4 de marzo de 2014) fue un poeta, autor, traductor, y cantante ruso.

Biografía
Freidkin nació el 14 de abril de 1953 en Leninobod (ahora Khujand, Tayikistán) y estudió en la Escuela Moscú Inglés N º 9. Ha traducido la poesía de ambos Inglés (incluyendo a Ben Johnson, Robert Burns, Thomas Hardy, Ezra Pound, Roald Dahl, y Edward Lear) y francés (incluyendo Stéphane Mallarmé, Alfred Jarry, Raymond Roussel, y Georges Brassens). Fue director de la casa editorial "Carte Blanche", que en la década de 1990 publicó varios libros bien conocidos, incluyendo una colección de las obras de Olga Sedakova. Fue el director y propietario de la primera librería de propiedad privada de Moscú, “October 19th”.

Libros de Prosa
 «Главы из книги жизни» (Moscú, 1990)
 «Опыты» (Moscú, 1994)
 «Записки брачного афериста»
 «Из воспоминаний еврея-грузчика»
 «Больничные арабески»
 «Эскиз генеалогического древа»
 «Книга ни о чем»
 «Песни» (Moscú, 2003)
 «Каша из топора» (Moscú, 2009)
 «Искусство первого паса»
 «Ex epistolis»
 «История болезни, или Больничные арабески двадцать лет спустя»
 «О Венедикте Ерофеевe»

Obras traducidas 
 Х.Лофтинг «История доктора Дулитла» (Moscú, 1992)
 Э.Лир «Книга бессмыслиц» (Moscú, 1992; Járkov, 2008)
 Х.Беллок «Избранные назидательные стихотворения» (Moscú, 1994)
 Ж.Брассенс «Избранные песни» (Moscú, 1996)
 «Английская абсурдная поэзия» (Moscú, 1998; San Petersburgo, 2007)
 Р.Даль «Детские бестселлеры» (Moscú, 2002)

Álbumes 
 «Эта собачья жизнь» (1997)
 «Песни Ж. Брассенса и запоздалые романсы» (1997)
 «Меж еще и уже» (2000)
 «Последние песни» (2002)
 «Король мудаков» (2005)
 «Блюз для дочурки» (2010)

Canciones interpretadas por otros 
 «Тонкий шрам на любимой попе» (2003) — Las canciones de Freidkin fueron realizadas por Andrey Makarevich, Maxim Leonidov, Evgeny Margulis, Tatiana Lasareva, Alyona Sviridova, y el Creole Tango Ochestra.

Referencias

Enlaces externos 

 Official website
 Article on bards.ru
 Mark Freidkin on “Век перевода”
 Page on vavilon.ru
 Freidkin’s television show “Plagiarism in Soviet Song” (video)

Cantantes en ruso
Escritores de la Unión Soviética
Poetas de Rusia del siglo XX
Escritores de Rusia del siglo XX
Poetas de Rusia del siglo XXI
Escritores de Rusia del siglo XXI
Fallecidos en Moscú